Мончинцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Мончинцы — село в Калиновском районе Винницкой области.
 Мончинцы — село в Красиловском районе Хмельницкой области.